Giulietta steht für:
 weiblicher Vorname, Verkleinerungsform von Giulia (Vorname)
 Alfa Romeo Giulietta